Серезоль — фамилия.

Известные носители:
 Серезоль, Альфред (1842—1915) — швейцарский литератор.
 Серезоль, Виктор (1831—1892) — швейцарский историк и консул в Венеции.
 Серезоль, Поль (1832—1905) — швейцарский политик, президент страны.
 Серезоль, Пьер (1879—1945) — швейцарский инженер, основатель Международной гражданской службы.

Примечания